Akihito Terui, catcheur japonais
 (32288) Terui, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes